Mihajlov ist der Familienname folgender Personen:

 Mihajlo Mihajlov (1934–2010), jugoslawischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Dissident
 Miloš Mihajlov (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Stefan Mihajlov (* 2001), serbischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Michailow